Дивош () — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1585 жителей (по переписи населения 1991 года — 1527 жителей).

Село находится на южных склонах гряды Фрушка-Гора, на севере общины, близ села находится монастырь Кувеждин, один из 16 частично сохранившихся после Второй мировой войны Фрушкогорских монастырей.

Демография 
В селе Дивош, по переписи 2002 года проживали 1276 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,8 лет (40,5 года у мужчин и 43,1 года у женщин). В селе есть 523 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,02.

Примечания

Ссылки 
 Дивошский сайт
 
 

Населённые пункты Воеводины